Este – miejscowość w Etiopii
 Este – miejscowość i gmina we Włoszech
 Este – rzeka w północnych Niemczech, lewy dopływ Łaby

Inne:
 Punta del Este – miejscowość w Urugwaju

Zobacz też:
 D’Este – dynastia pochodzenia włosko-niemieckiego (od Welfów)
 Estë – postać z tolkienowskiego świata Śródziemia